Dimitrovgrad může být:

 Dimitrovgrad (Bulharsko) – město v Bulharsku
 Dimitrovgrad (Rusko) – město v Rusku
 Dimitrovgrad (Srbsko) – město v Srbsku

Externí odkazy